Ла Хабонера има више значења:

 Ла Хабонера (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Хабонера (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Хабонера (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Хабонера, Ла Енсинера (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Хабонера (Хименез), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Хабонера (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Хабонера (Тлазазалка), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Хабонера, Ел Запоте (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Хабонера (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Хабонера, Хуан Хосе Санчез (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Хабонера (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Хабонера, Исла Хуан А. Рамирез (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Хабонера (Тлачичилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Хабонера (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Хабонера (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику